Иегуда Арье Ми-Модена (), более известный как Леоне да Модена () или Леон из Модены (род. 23 апреля 1571, Венеция; ум. 21 марта 1648 (по другим сведениям — 23 марта 1649), Венеция), — венецианский еврейский учёный и раввин, , учитель и проповедник.

Биография 
Леоне да Модена родился в богатой еврейской семье. Согласно семейной традиции его предки по мужской линии после изгнания евреев из Франции переехали в Италию, поселившись сперва в Витербо, а затем — в Модене. Его дед переехал из Модены в Болонью; его отец был в 1569 г. вместе со всеми другими евреями города изгнан из Болоньи и переехал в Феррару, а после землетрясения 1570 года семья переехала в Венецию, где и родился Леоне.

Уже в раннем детстве Леоне демонстрировал талант к учению, читая Тору в местной синагогe ещё не достигнув 3-летнего возраста. Получил всеобъемлющее светское образование у частных учителей. В 1581—1582 годах был в обучении у Шмуэля Аркевольти в Падуе. В 1593 году, благодаря высокой учёности и духовной одарённости, стал венецианским раввином (по другим сведениям — в 1609 либо в 1612 годах), и оставался им вплоть до своей смерти. Пользовался большим авторитетом в толковании и решении религиозно-юридических вопросов как венецианской, так и других еврейских общин Италии. Занимался также литературной и переводческой деятельностью.

Л. да Модена перевёл на древнееврейский язык поэму Ариосто «Неистовый Роланд», был автором художественной автобиографии и многочисленных научных сочинений по различной тематике, комментариев к Священному Писанию, псалмов и пр. Благодаря дару проповедника и большому количеству сочинений духовного порядка, Л. да Модена был популярен как среди иудеев, так и христиан. В то же время в связи с тяжёлым материальным положением своей семьи учёный был вынужден заниматься самыми различными работами (в автобиографии он их перечислил, общим числом в 26 — толмача, переписчика, книготорговца, корректора, музыканта, даже свахи и изготовителя амулетов). Был азартным игроком, из-за чего неоднократно был на грани разорения. В связи с этим написал трактат об азартных играх sur me ra («Держись подальше от Зла»), в которой он рассматривал как положительные, так и отрицательные стороны Игры.

Учёный писал свои труды как на древнееврейском, так и на итальянском языках. В них ощущается его двойственность мышления, открытого новым веяниям эпохи позднего Возрождения с одной, и верного иудейскому религиозному традиционализму — с другой. Так, Леоне да Модена критиковал работы Уриеля д’Акоста в qol sakal, согласно которой последний осмелился подвергнуть сомнению рациональность некоторых религиозных норм. Л. да Модена является также автором направленного против христианства сочинения magen wa chereb (написано было 5 частей из запланированных 9), в котором Л. да Модена критически высказался о смертном грехе, Троице, инкарнации, непорочном зачатии, пришествии Мессии и пр. По заказу английского посла в Венеции он написал также книгу об обычаях и традициях евреев Historia de' riti Ebraici (вышла в Париже в 1635 году). В работе ari nohem («Лев Рыкающий») автор занимался научной критикой каббалы. В 1605 году он как раввин выпустил эдикт о разрешении в синагогах многоголосой хоровой музыки и пения.

В июле 1590 года Леоне да Модена вступил в брак с Ребеккой Леви, и у них родились четверо сыновей и трое дочерей. В 1617 году, во время проведения алхимического эксперимента, погиб его любимый сын Мордехай; другой его сын уехал в Грецию и там пропал. Вследствие этих несчастий жена Леоне сошла с ума и затем скончалась. Это всё очень тяжело подействовало на учёного, который стал вести весьма суровый образ жизни, что и отразил в автобиографии chajje Jehuda, где с откровенностью, не свойственной Средневековью, описал свою полную трагизма жизнь — любовь к рано умершей невесте, несчастливый брак с её сестрой, одержимую зависимость от азартных игр и перечисление крупных проигрышей, бесконечную смену профессий и др.; но, в то же время — и достигнутые успехи. Заканчивается «Автобиография» завещанием Л. да Модена с подробной регламентацией его похорон.

Леоне да Модена считается одной из наиболее сложных и загадочных фигур в истории итальянского еврейства.

Сочинения/Издания (избранное) 
 eldad u medad, диалог о вреде и пользе игры в карты, издано в 1595 (переводилось на лат, нем., фр. и итал. языки)
 qinah schemo («Поминальная песнь»), 1584 (элегия на смерть воспитателя, Моше бен Беньямина Басола).
 magen we tzinnah («Щит и пика») (против сочинений Уриеля д’Акосты)
 qol sakal («Голос врат»), направлен против религиозной косности
 scha’agat arjeh («Лев Рыкающий»), апология раввинской традиции и слабая попытка отказаться от идей предыдущей работы
 sod jescharim («Тайна праведных»), Венеция 1595 (собрание научных парадоксов и загадок). Переиздания: Верона 1647, Амстердам 1649, Франкфурт-на-Майне 1702
 sur me ra, Венеция 1595 f. («Избегай Зла», о последствиях пристрастия к карточным играм)
 zemach zaddiq («Росток праведного»), Венеция 1600, христианизированный иудейский трактат по этике
 midbar jehudah, Венеция 1602, избранные проповеди и доклады
 magen wa chereb («Щит и меч»), полемика с христианством, переиздано в Иерусалиме 1960,
 Хаггада, на древнееврейском и итал. языках (последнее — древнееврейскими буквами), Венеция 1609, 1663, 1693
 Galut Jehudah («Изгнание Иегуды»), др.евр.-итал. словарь, Венеция 1612
 lev ha-arjeh («Сердце льва»), Венеция 1612 (трактат по мнемотехнике)
 ben dawid (об основах метемпсихоза, точнее — о его невозможности), впервые опубликован в ta’am sekenim, 1855
 chaje Jehuda («Жизнь Иегуды»), ок. 1618 (Автобиография)
 bet lechem jehudah, Венеция 1624 f. (толковый словарь к собранию выражений из Талмуда En Ja’acov); Прага 1705
 bet jehudah («Дои Иегуды»), Венеция 1628 (дополнения к bet lechem jehudah); Краков 1643, Верона 1643, Прага 1668
 ziqne jehudah («Предки Иегуды»),
 Historia dei Riti ebraici ed observanza degli Hebrei di questi tempi, Париж 1635, Венеция 1638. Перевод на фр., англ., лат., нид. языки. Перевод на др.-евр. в Вене 1867.
 ari nohem («Лев Рыкающий»), окончено в 1638, впервые напечатаано: Лейпциг 1840;
 Pi Arjeh («Пасть льва»), малый раввино-итальянский словарь (Падуя 1640, Венеция 1648)
 Jom se jehi mischkal kol chatosai (молитва на Йом-Кипур)
 ma’adanne melech (книга по теории игры в шахматы)
 Письма Лео да Модена, изд. Людвига Блау, Будапешт 1905—1906 (Ежегодные сообщения Венгерской школы раввинов, № 28 и 29)
 Chajje Jehuda, Автобиография, изд. A. Кагана, Киев 1912.

Примечания

Литература 
 Abraham Geiger, Leon da Modena, Breslau 1856
 Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, Bd. X, Leipzig 1868
 N. S. Libowitz, Jehuda Arje Modenas Leben und Werke, New York 1902
 E. Rivkin, Leon da Modena, 1952
 Sh. Simonsohn, Leon Modena, London 1952
 Iggerot R. Jehudah Arjeh-mi Modena, hrsg. J. Boksenboim, Tel Aviv 1984
 H. E. Adelman, Success and Failure in the Seventeenth Century Ghetto of Venice. The Life and Thought of Leon Modena, 1571—1648, Michigan/London 1985
 Artikel Leon da Modena, в книге: Julius H. Schoeps (изд.), Neues Lexikon des Judentums, Gütersloh/München 1992
 Robert Bonfil, David Malkiel (изд.), The Lion Shall Roar: Leon Modena and His World (Italia, Conference Supplement Series, 1), Jerusalem: Magnes Press 2003
 Gianfranco Miletto, Leon(e) Modena, в книге: Metzler Lexikon jüdischer Philosophen, Stuttgart/Weimar 2003

Ссылки 
 

Учёные Италии
Раввины Италии
Писатели Италии
Еврейские писатели